

Geografia
 Antartide
Baia di Lanchester – baia della costa di Davis nella Terra di Graham
 Regno Unito
 Lanchester – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
Elsa Lanchester, pseudonimo di Elizabeth Sullivan (1902-1986) – attrice britannica
Frederick Lanchester (1868-1946) – ingegnere britannico
Fulco Lanchester (1950) – costituzionalista e saggista italiano